Průzkumný hydroplán typu 90 ( Kjúdžú-šiki suidžó teisacuki) může odkazovat na jeden ze tří hydroplánů japonského císařského námořního letectva:
 Průzkumný hydroplán typu 90 číslo 1, krátké značení E3A
 Průzkumný hydroplán typu 90 číslo 2, krátké značení E4N
 Průzkumný hydroplán typu 90 číslo 3, krátké značení E5Y a E5K